Fiescherhorn est le nom donné à trois sommets des Alpes bernoises :
Gross Fiescherhorn ()
Hinter Fiescherhorn  () 
Klein Fiescherhorn ou Ochs Fiescherhorn ()

tr:Fiescherhorn